River (englisch für „Fluss“) steht für:

 höchste Stufe (hochfeines Weiß) der Farbklassifizierung von Diamanten, siehe Diamant #Farbe (colour)
 im Pokerspiel die letzte Gemeinschaftskarte, siehe Community Cards #River

Werktitel:
 River (Joni-Mitchell-Lied), Lied von Joni Mitchell (1970)
 River (Film), australischer Dokumentarfilm (2021) 
 River (Fernsehfilm) von Matthew Valdovinos und Mark Vasconcellos (2014)
 River (Fernsehserie), britische Krimiserie von Abi Morgan (2015)
 River, Originaltitel von Mekong Rush – Renn um dein Leben, Spielfilm von Jamie M. Dagg (2015)
 River (Eminem-Lied), Lied des Rappers Eminem mit Ed Sheeran (2017)

Siehe auch:
 River-Klasse (Begriffsklärung)
 The River (Begriffsklärung)
 Rivers (Bundesstaat von Nigeria)
 Riverside (Begriffsklärung)